Ecuadoreksterstaart
 Peruaanse eksterstaart